Lucian steht für:

 Lucian, männlicher Vorname (mit Namensträgern)
 Lucian (Mondkrater), benannt nach Lukian von Samosata

Siehe auch:
 Lucien
 Lukian